Dit is een lijst van steden in Oost-Pruisen, een provincie die thans tot Rusland (oblast Kaliningrad), Polen (woiwodschap Ermland-Mazurië) en Litouwen (district Klaipėda) behoort.

Pruisen
Oost-Pruisen